Cazères (de l'occitan : Casèras) est un toponyme du sud-ouest de la France, s'appliquant à :

 Cazères, commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Cazères-sur-l'Adour, commune française, située dans le  département des Landes
 Canton de Cazères, canton de la Haute-Garonne